Гасто́н Пельтье́ (; 1876 — ?) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Пельтье входил в состав французской команды. Сначала его сборная проиграла Великобритании, но затем выиграла у Бельгии, причём в том матче Пельтье забил два гола. Команда заняла второе место и получила серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Гастон Пельтье на sports-reference.com 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Клёб Франсе»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена